Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі разом. Хаоцін грала в парі з Крістіною Макгейл, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Андреа Главачкова і Пен Шуай. Юнжань грала в парі з Мартіною Хінгіс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ольга Савчук і Ярослава Шведова.

Абігейл Спірс і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Савчук і Шведова з рахунком 6–3, 7–6(9–7).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Qatar Total Open, парний розряд
2017
2017 у катарському спорті